Mecze Mistrzostw Świata w grupie F odbywały się w dniach 17, 18, 23 oraz 27 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy F (Szwecja i Meksyk) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy E (Brazylia i Szwajcaria).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Niemcy – Meksyk 

 Piłkarz meczu:
  Hirving Lozano

Szwecja – Korea Południowa 

 Piłkarz meczu:
  Andreas Granqvist

Korea Południowa – Meksyk 

 Piłkarz meczu:
  Javier Hernández

Niemcy – Szwecja 

 Piłkarz meczu:
  Marco Reus

Korea Południowa – Niemcy 

 Piłkarz meczu:
  Cho Hyun-woo

Meksyk – Szwecja 

 Piłkarz meczu:
  Ludwig Augustinsson

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa F Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018